«Temptations» — третий и заключительный сингл Тупака Шакура с его третьего альбома Me Against the World. На песню был снят видеоклип, в котором приняли участие рэп-артисты Западного побережья — Ice-T, Coolio, B-Real, Warren G, Salt-N-Pepa, Treach, Bill Bellamy, Jada Pinkett Smith; хотя самого Тупака в клипе не было, так как он отбывал тюремный срок.

«Temptations» в 1998 году вошёл в сборник Greatest Hits.

Дорожки 
 CD
 «Temptations» (radio edit) — 4:27 	
 «Temptations» (Battlecat hip-hop mix — clean edit) — 5:07
 Промо 12"
Сторона «А»
 A1 «Temptations» (clean radio edit) — (4:27)
 A2 «Temptations» (album version) — (5:00)
 A3 «Temptations» (instrumental) — (4:58)
Сторона «Б»
 Б1 «Temptations» (Battlecat hip-hop mix) — (5:07)
 Б2 «Temptations» (Battlecat club mix) — (5:46)
 Б3 «Temptations» (Battlecat club mix instrumental) — (5:03)

Семплы 
 «Sing a Simple Song» — Sly & the Family Stone
 «Watch Yo’ Nuggets» — Redman
 «Computer Love» — Zapp

Ссылки 
 Сингл «Temptations» на сайте Discogs

Синглы Тупака Шакура
Синглы Interscope Records
Песни 1994 года